Mikko Sakari Koivu (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre avec le Wild du Minnesota avant de jouer pour les Blue Jackets de Columbus lors de sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey. Il est le frère cadet du joueur de hockey sur glace Saku Koivu.

Biographie

Carrière en club 

En 2000, il débute avec le TPS Turku en SM-Liiga. Il est choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 2001 au cours de la première ronde en tant que  par le Wild du Minnesota. En 2004, il rejoint les Aeros de Houston en Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il débute en Ligue nationale de hockey avec le Wild.

Le , il signe un contrat d'un an pour 1,5 million de dollars avec les Blue Jackets de Columbus mais il prend sa retraite après seulement 7 matchs avec sa nouvelle franchise, estimant qu'il n'était plus apte à jouer à haut niveau.

Carrière internationale 
Membre de l'équipe nationale finlandaise depuis 2003 après avoir été sélectionné à plusieurs reprises depuis 1998 dans les équipes de jeunes, il remporte plusieurs médailles : en 2006, il gagne la médaille d'argent aux Jeux olympiques et la médaille de bronze au championnat du monde en battant le Canada. Il marque le but de la victoire contre la Russie en prolongation lors de la demi-finale du championnat du monde 2007 qui permet à la Finlande de jouer la finale contre le Canada qui gagne ensuite le tournoi. Nommé capitaine de l'équipe de Finlande lors du championnat du monde 2011, il y gagne la médaille d'or et voit la Finlande remporter le deuxième titre de son histoire après celui de 1995.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || TPS Turku || SM-liiga || 21 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || TPS Turku || SM-liiga || 48 || 4 || 3 || 7 || 34 || 8 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2002-2003 || TPS Turku || SM-liiga || 37 || 7 || 13 || 20 || 20 || 7 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2003-2004 || TPS Turku || SM-liiga || 45 || 6 || 24 || 30 || 36 || 13 || 1 || 7 || 8 || 8
|-
| 2004-2005 || Aeros de Houston || LAH || 67 || 20 || 28 || 48 || 47 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || Wild du Minnesota || LNH || 64 || 6 || 15 || 21 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 20 || 34 || 54 || 58 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2007-2008 || Wild du Minnesota || LNH || 57 || 11 || 31 || 42 || 42 || 6 || 4 || 1 || 5 || 4 
|-
| 2008-2009 || Wild du Minnesota || LNH || 79 || 20 || 47 || 67 || 66 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 22 || 49 || 71 || 50 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 71 || 17 || 45 || 62 || 50 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 55 || 12 || 32 || 44 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 10 || 5 || 5 || 10 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 48 || 11 || 26 || 37 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 65 || 11 || 43 || 54 || 24 || 13 || 1 || 6 || 7 || 10
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 14 || 34 || 48 || 38 || 10 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 17 || 39 || 56 || 40 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 18 || 40 || 58 || 34 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 14 || 31 || 45 || 46 || 5 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 48 || 8 || 21 || 29 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 55 || 4 || 17 || 21 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -

|  || 206 || 505 || 709 || 594 || 61 || 11 || 17 || 28 || 38

Au niveau international 

| 2000 || align=left|  - 18 ans || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7||0||4||4||8||+2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2001 || align=left|  - 18 ans|| align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6||2||3||5||6||+1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2001 || align=left|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||3||3||8||+3||align="left"|   Médaille d'argent
|-
| 2002 || align=left|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior ||7||1||5||6||4||+1||align="left"|   Médaille de bronze
|-
| 2004 || align=left|  || align="left"| Coupe du monde||4||0||1||1||2|| ||align="left"|   Médaille d'argent
|-
| 2006 || align=left|  || align="left"| Jeux olympiques ||8||0||0||0||6|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2006 || align=left|  || align="left"|Championnat du monde  ||9||2||2||4||8||0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007 || align=left|  || align="left"| Championnat du monde  ||9||2||2||4||26||+3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008 || align=left| || align="left"| Championnat du monde  ||9||4||5||9||6||+2|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align=left| || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 4|| 4|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left||| align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 6|| 8|| 4|| +4||align="left"|    Médaille d'or
|-
| 2012 || align=left||| align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 8|| 11|| 4|| 0||align="left"| Quatrième
|-
| 2016 || align=left|  || align=left| Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 || align=left| Huitième
|-
| 2016 || align=left||| align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 6|| 10|| 12|| +8||align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais